«Курсив» — это казахстанский региональный деловой еженедельник, издаётся с 24 июля 2002 года.

История 
«Курсив» распространяется с 2002 года в формате печатного делового еженедельника. Сегодня газета издаётся тиражом 8 000 экземпляров в Алматы, Нур-Султане и других регионах Казахстана. В ноябре 2004 года был запущен сайт газеты «Курсив» (является средством массовой информации).

Продукты 
Kursiv Research — аналитическое подразделение республиканского делового еженедельника «Курсив», отраслевая аналитика Казахстана и Центральной Азии

 Kursiv Research Report — комплексные обзоры рынков, регионов и направлений, бизнес-кейсы
 Kursiv Research Ratings — отраслевые, нишевые и региональные рейтинги по ключевым финансовым и операционным показателям
 Kursiv Research Index — важнейшие композитные индикаторы, отражающие состояние рынков и отдельных отраслей

Kursiv Business Guide — приложение к республиканскому деловому еженедельнику «Курсив»

Награды 
 Microsoft Казахстан — лучшему деловому изданию освещающему тенденции рынка информационных технологий, 2004 г.
 «Тренинги и семинары 2004» — за активное участие в работе I-ой международной выставки «Тренинги и семинары 2004», 2004 г.
 Банк ЦентрКредит — за вклад в развитие казахстанской журналистики, 2004 г.
 III Казахстанский Выстовочный Форум — за активное участие в форуме, 2005 г.
 Mercur — за рубрику «Средства передвижения» в приложении «Как потратить», 2006 г.
 KBS GARANT — за лучшее освещение страхового рынка РК, 2005 г.
 RESMI Group — за профессионализм в освещении экономической жизни РК, 2005 г.
 АТФ Банк — за плодотворное сотрудничество в 2005 г., 2005 г.
 Toyota Центр — за плодотворное сотрудничество, 2006 г.

Примечания

Ссылки 
 Сайт газеты «Курсив»

Газеты Казахстана на русском языке